Cet article répertorie les compositions de toutes les équipes participantes à la Ligue professionnelle 2021-2022. Les neuf équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient inscrire une équipe de 32 joueurs maximum.

L'âge et la sélection de chaque joueur sont au 16 octobre 2021, premier jour de la saison.

Argentine 
La composition suivante de l'Argentine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Mariano Ronconi

Belgique 
La composition suivante de la Belgique pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Michel van den Heuvel

Angleterre 
La composition suivante d'Angleterre pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Zak Jones

France 
La composition suivante de la France pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Frédéric Soyez

Allemagne 
La composition suivante de l'Allemagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Kais al Saadi &  André Henning

Inde 
La composition suivante de l'Inde pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Graham Reid

Pays-Bas 
La composition suivante de la Pays-Bas pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Jeroen Delmee

Afrique du Sud 
La composition suivante de l'Afrique du Sud pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Garreth Ewing

Espagne 
La composition suivante de l'Espagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Max Caldas

Références 

Ligue professionnelle de hockey sur gazon